Раджив:

 Раджив — мужское имя
 Раджив Ганди Кхел Ратна — высшая спортивная награда Индии.

Агаев, Раджив Надирович (род.20 августа 1987) бизнесмен, был избран депутатом окружного совета Калининградской области, блогер, спортсмен